Панель управления:
 Панель управления (техника) — рабочий инструмент оператора.
 Панель управления веб-сервером — программное обеспечение для удалённого администрирования веб-сервера.
 Панель управления (Windows) — часть пользовательского интерфейса Microsoft Windows, используемая для настройки системы.